Архиерейские школы — училища, открытые согласно Духовному Регламенту Петра I 1721 года во всех епархиях Российской империи. Подчинялись школы епархиальному архиерею и содержались за счёт архиерейских домов и сборов с церковных и монастырских земель. Общее управление школами было отнесено к ведению епархиального архиерея и было включено в число дел епархиальной администрации.

Обучение в архиерейских школах было обязательным для всех детей священнослужителей «в надежду священства». Уклонившиеся от обучения могли быть исключены из духовного сословия. При школах находились общежития со строгим порядком по монастырскому образцу с редкими встречами учеников с родными и строгим надзором ректора, префекта (заместителя ректора) и комнатных старших. Программа учёбы была весьма обширна и рассчитана на восемь лет. Программа обучения включала в себя:
 грамматику, рекомендовалось обучение латинскому языку;
 арифметику и геометрию;
 логику и диалектику;
 пиитику и риторику;
 физику и краткую метафизику;
 политику
 богословие (двухгодичный курс).

Развитие архиерейских школ до 1730-х годов шло крайне плохо: не было ни учителей, ни учебных пособий (ограничивались только славянской или латинской грамматикой и букварём Феофана (Прокоповича)). Также ученики не желали поступать в школы: их забирали насильно, иногда приводили под конвоем, были часты случаи побегов из школ. Многие родители не хотели отдавать своих детей в архиерейские школы и всячески способствовали им скрываться от этой «школьной повинности».

В 1730-е годы в архиерейских школах начали вводить более полный курс обучения по примеру Киевской духовной академии. Школы, перешедшие на такую программу, получили статус семинарии, а прочие стали именоваться низшими школами, получившими с 1808 года название духовных училищ.

Примечания

Литература 
 
 Новиков А. М. Развитие отечественного образования. — М.: Издательство «Эгвес», 2005. — 176 с.
 Архиерейские школы // Большая российская энциклопедия. Том 2. — Москва, 2005. — C. 329

История Русской церкви
Образование в Российской империи